Чжу Вэнь 朱温 или Чжу Цюань-чжун 朱全忠 (9 декабря 852—18 июля 912) китайский генерал-чиновник (цзедуши) династии Тан, император-основатель династии Поздняя Лян (907), давшей начало эпохе Пяти Династий и Десяти Царств.

Начало пути 
Чжу Вэнь родился в округе Даньшань префектуры Сун (Северный Китай). Будучи мелким провинциальным чиновником, получил широкую известность, примкнув к восстанию под предводительством Хуан Чао и сделавшись одним из главных военачальников крестьянской армии. Однако в 882 году Чжу Вэнь предал повстанцев и перешел на сторону императора династии Тан Чжао-цзуна.

Возвышение 
Измена Чжу Вэня, ставшая прологом к подавлению восстания, была щедро вознаграждена Чжао-цзуном. Недавний мятежник получил по указу императора почётное имя «Цюань-чжун» («Полностью верный») и был назначен императорским наместником в Кайфыне. В течение сравнительно короткого времени Чжу Вэнь сумел сосредоточить в своих руках значительную административную власть и, кроме того, получить контроль над императорским войском.

Путь к трону 
Подавление крестьянского восстания и смерть Хуан Чао (884 г.) стали прологом к затяжной борьбе за реальную власть в Китае. Основным соперником Чжу Вэня был один из наиболее влиятельных пограничных цзедуши, Ли Кэюн, тюрок-шато по происхождению, войска которого некогда внесли решающий вклад в усмирение восставших. В этой усобице Чжу Вэнь оказался более проворным и более решительным. Он фактически пленил Чжао-цзуна, заточив его в своей резиденции Лян, а в 904 году приказал убить его. Номинально новым императором стал 13-летний сын Чжао-цзуна, Чжао Сюань-ди, также известный как Ай-ди. Однако в действительности подросток был лишь марионеткой в руках Чжу Вэня.

Основание династии 
В 907 году Чжу Вэнь вынудил последнего императора дома Тан отречься от престола (в 908 году Ай-ди был убит по приказу Чжу Вэня). Танская династия перестала существовать. Новым императором Чжу Вэнь провозгласил себя и перенес столицу Империи в Кайфын.

Годы войн и реформ 
Став императором, Чжу Вэнь рьяно взялся за укрепление личной власти. Он упразднил дворцовый секретариат, который в период танской династии составлял все распоряжения, связанные с управлением государством, и создал вместо него дворцовый совет — консультативный орган с существенно меньшими полномочиями. Кроме того, новый император попытался ограничить влияние евнухов при дворе, выгнав 25 из них.

Еще одной крупной проблемой Чжу Вэня остался его главный соперник в борьбе за трон, Ли Кэюн, контролировавший провинцию Шаньси и провозгласивший в 907 году её независимость от императорской власти. Все попытки Чжу Вэня дипломатичесеким путём вернуть контроль над мятежной территорией не увенчались успехом. Более того, Ли Цуньсюй, сын умершего в 908 году Ли Кэюна, провозгласил себя владыкой государства Цзинь. Два военных похода на сепаратистов, осуществленных в 911 и 912 гг., закончились для династии Лян чувствительными поражениями.

Смерть Чжу Вэня 
Военные неудачи и ропот чиновников резко ослабили авторитет и власть Чжу Вэня. В 912 году он пал от руки своего старшего сына, Чжу Югуя. Последнего год спустя сверг его младший брат Чжу Чжэнь, продержавшийся на троне 10 лет.

Примечания

Литература 
 Оуян Сю, Historical Records of the Five Dynasties, translation and introduction by Richard L. Davis (2004), Columbia University Press. ISBN 0-231-12826-6
 Ван Гунву (1963), The Structure of Power in North China during the Five Dynasties, Stanford University Press

Императоры Поздней Лян (X век)
Правители Азии X века
Военачальники Средневековья
Убитые китайские императоры
Монархи, убитые в X веке